П'ятизіркове звання найвище військове звання, вперше використане у США в 1944, з відзнакою з п'яти зірок, і відповідає званням у інших країнах. Звання належить найвищим оперативним військовим командирам, і за тарифним разрядом НАТО має кодування OF-10.

Не у всіх арміях світу є таке звання, а у тих де є відзнака не обов'язково налічує п'ять зірок. Наприклад: відзнака французького maréchal de France має 7 зірок; відзнака португальського marechal має чотири золотих зірки; а багато відзнак Співдружності націй взагалі не мають зірок.

Зазвичай, п'ятизіркові офіцери мають звання генерал армії, адмірал флоту, фельдмаршал, маршал повітряних сил, генерал повітряних сил та інші схожі звання. П'ятизіркові звання є найвищими. Посада існує лише у деяких країнах і зазвичай її займають лише декілька офіцерів у воєнний час. У мирний час такі звання зазвичай є почесними.

Незважаючи на те, що п'ятизіркові офіцери є старшими офіцерами, існують і більш високі звання, наприклад, у США є звання адмірал флоту та генерал армій. Іншими високими званнями у двадцятому столітті були généralissime (Франція), generalisimo (Іспанія) та генералісимус (СРСР).

Австралійські звання 
 Адмірал флоту
 Фельдмаршал
 Маршал повітряних сил
Лише один офіцер який народився в Австралії (сер Томас Бламлі) мав п'ятизіркове звання (фельдмаршал). Король Георг VI та принц Філіп мали всі три австралійські п'ятизіркові звання, і були єдиними власниками звань адмірала флоту та маршала ВПС.

Бразильські звання 
У Бразилії п'ятизіркові звання використовують лише під час воєнних дій.
 Маршал (Бразилія) (Marechal)
 Гранд адмірал (Almirante)
 Маршал повітряних сил (Marechal-do-Ar)

Хорватські звання 
 Stožerni general (букв. «штаб генерал», зазвичай перекладається як генерал армії) отримали шість осіб, жоден не перебував на службі.
 Admiral flote (адмірал флоту). До 1999 звання мало назву stožerni admiral (букв. «штаб адмірал»); звання отримав лише Свєто Летіца — у березні 1996, за три місяці до відставки.

Індійські звання 

 Адмірал флоту, ніколи не призначався
 Фельдмаршал, отримали К. М. Каріаппа та Сем Манелшоу
 Маршал ВПС, отримав Аржан Сінгх

Приблизно у 1998 в індійських ВПС почали використовувати петлиці. На петлиці маршала ВПС розташовано п'ять зірок.

Індонезійські звання 
П'ятизірковими званнями у Індонезії є:
 Jenderal besar (гранд генерал) — отримали лише троє: Jenderal Besar Судірман, Jenderal Besar Абдул Харіс Насутіон, Jenderal Besar Сухарто (другий президент Індонезії)
 Laksamana besar (гранд адмірал) — не було призначень
 Marsekal besar (гранд маршал) — не було призначень

Італійські звання

Пакистанські звання 
 Фельдмаршал (Збройні сили Пакистану), Айюб Хан
Наступні звання ніколи не призначалися:
 Адмірал флоту
 Маршал повітряних сил

Польські звання 
Маршал Польщі (Marszałek Polski) п'ятизіркове звання польської армії. Зараз у Польщі не має живих маршалів, оскільки це звання дають лише командирам які перемогли у війні.

Іспанські звання 
 Капітан-генерал (Армія)
 Капітан-генерал флоту
 Капітан-генерал ВПС
Ці звання належать монархам.

Тайські звання 
 Chom Phon (), Королівські збройні сили
 Chom Phon Ruea (), Королівські ВМС
 Chom Phon Akat (), Королівські ВПС
Усі три звання отримує монарх Таїланду після сходження на трон, оскільки він є головою Королівських збройних збройних сил Таїланду. З 1973 всі три звання зарезервовані за королівською родиною.

Звання Великої Британії 
Відзнака британських п'ятизіркових командирів не має зірок; на номерному знаку штабної машини зображено п'ять зірок.
 Адмірал флоту (призначено 121 особу)
 Фельдмаршал (призначено 140 осіб)
 Маршал ВПС (призначено 27 осіб)
 Капітан-генерал Королівської морської піхоти (отримав принц Генрі )
Призначення на посаду адміралу флоту та маршала ВПС відбувається у мирний час лише за особливих обставин. Призначення на посаду фельдмаршала було зупинено у 1995 для зменшення витрат, але все одно інколи це відбувається. Останнім п'ятизірковим призначенням стало призначення у 2012 принце Уельського почесним п'ятизірковим офіцером усіх трьох видів збройних сил, а також призначення колишнього начальника штаба оборони лорда Гатрі з Крейгейбанку на посаду почесного фельдмаршала. У 2014 колишній начальник штаба оборони лорд Стірруп отримав звання почесного маршала авіації.

Під час Другої світової війни та пізніше у НАТО, деякі п'ятизіркові британські командири мали звання верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО, отримуючи оперативний контроль над усіма повітряними, наземними та морськими підрозділами, якими командували чотиризіркові командири багатонаціональних сил.

Звання США 
 Фельдмаршал (мали чотири офіцери)
 Генерал армії (мали п'ять офіцерів)
 Генерал ВПС (мав один офіцер)
До введення п'ятизіркового звання у 1944, два офіцери були отримали високі та унікальні звання адмірал флоту та генерал армій: адмірал Джордж Дьюї (призначений 4 березня 1903 зі старшинством с 2 березня 1899, помер у 1917) та генерал Джон Першинг (призначений у 1919, помер у 1948). У 1944 ВМС та армія визначили, що ці офіцери будуть старшими за тих офіцерів які отримають п'ятизіркове звання (але було незрозуміло, чи вони були старшими за званням або за старшинством через більш ранню дату звання).

П'ятизіркові звання з'явилися у військових США під час Другої світової війни це виникло через те, що деякі офіцери командували союзними офіцерами більш вищого рівня. П'ятизіркових офіцерів не відправляли у відставку; вони залишалися на посаді до смерті. П'ятизіркове звання було скасовано у 1981 зі смертю генерала армії Омара Бредлі.

Дев'ять американців отримали п'ятизіркове звання, одним з них був, Генрі Г. Арнольд, на двох службах (армія США, а пізніше у ВПС). З нагоди двохсотріччя США, Джордж Вашингтон, через 177 років після смерті, отримав найвище звання генерал армій. Це відбулося 4 липня 1976. У призначенні вказано, що його «звання і старшинство повинно перевершувати всі армійські звання у минулому або теперішньому».

Під час Другої світової війни та пізніше у НАТО, деякі п'ятизіркові американські командири мали звання верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО, отримуючи оперативний контроль над усіма повітряними, наземними та морськими підрозділами, якими командували чотиризіркові командири багатонаціональних сил.

Див. також 
 Звання та відзнаки НАТО
 Шестизіркове звання

Виноски

Примітки 

Військові звання